Lídia Porcar
 Pere Joan Porcar
 Antoni Porcar i Candel
 Joan Porcar Garcia
 Antoni Porcar Gómez
 Josep Porcar Museros
 Joan Baptista Porcar i Ripollés
 Lucas Porcar Teixidó
 Manuel Porcar i Tió

 Josep Vidal i Porcar
 Vicent Pallarés i Porcar